Hydrocotyle dichondraefolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Allan Cunningham. Hydrocotyle dichondraefolia ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
dichondraefolia